Macon County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Macon County (Alabama)
Macon County (Georgia)
Macon County (Illinois)
Macon County (Missouri)
Macon County (North Carolina)
Macon County (Tennessee)